Ихтиовенатор () — род тероподовых динозавров из семейства спинозаврид, живших в раннемеловую эпоху (аптский век) на территории современного Лаоса.

Открытие и название 

Ихтиовенатор известен по типовому и единственному виду Ichthyovenator laosensis, который описан в 2012 году Ронаном Аллейном, Тьенгхамом Сейсанавонгом, Филиппом Ричиром и Бунсу Хентавонгом. Родовое название происходит от  — «рыба» и  — «охотник», характеризуя рыбоядный образ жизни динозавра. Видовое название laosensis дано по стране, где обнаружены остатки — Лаосу.

Ихтиовенатор представлен одним голотипом, состоящим из 15 фрагментов: от MDS BK10-01 до MDS BK10-15. Остатки были найдены в 2010 году в формации Гре-Суперьес из бассейна Саваннакхет в провинции Саваннакхет, в слое возрастом аптского яруса. Он состоит из частичного скелета без черепа и включает предпоследний спинной позвонок, вырост последнего спинного позвонка, пять крестцовых позвонков, первые два хвостовых позвонка, обе подвздошные и обе седалищные кости, правую лобковую кость и заднее ребро. Кости были извлечены с поверхности площадью менее двух квадратных метров. На момент описания раскопки всё ещё продолжаются.

Описание 

Авторы описания определили у ихтиовенатора некоторые уникальные черты, аутапоморфии. Есть парус на спине и бёдрах. Вырост предпоследнего спинного позвонка имеет 410 % от высоты позвоночного столба. Шипы третьего и четвёртого крестцовых позвонков веерообразные. Боковые отростки первого позвонка хвоста, если смотреть сверху, имеют синусоидный профиль. Бока первого хвостового позвонка глубоко впалые между презигапофизом и диапофизом. Подвздошная кость больше по сравнению с лобковой костью, чем у любых других известных тероподов. Некоторые дополнительные черты являются уникальными в Tetanurae. Рёбра последних спинных позвонков сочленяются с комплексом грудной кости. На заднем крае лобковой кости два отверстия, обтураторное отверстие и нижняя фенестра, не полностью закрыты, а являются пазами. Основное тело седалищной кости большое с отверстием в боку. Вал кости уплощён по бокам.

В отличие от других спинозаврид, ихтиовенатор имеет по крайней мере два отдельных паруса. Сохранившийся позвоночный столб, более метра длиной, показывает очень высокий вырост на предпоследнем, двенадцатом спинном позвонке, представляющий собой гребень. 546-миллиметровый длинный шип двенадцатого спинного позвонка расширяется к верху, придавая ему трапециевидную форму, а шипы других спинозаврид имеют примерно прямоугольную форму. Его передний угол образует узкий процесс длиной 12 см. Вырост тринадцатого спинного позвонка только частично сохранился, его верхний и нижний концы разорваны. Из его общей формы описатели сделали вывод, что он был примерно такой же длины, как и предыдущий. Это означает, что задняя кромка переднего паруса образует прямой угол, так как шип первого крестцового позвонка ниже примерно на двадцать один сантиметр, что создаёт внезапный перерыв. Гребень второго крестцового позвонка круто изгибается вверх и присоединяется к 48-сантиметровым высоким веерообразным отросткам третьего и четвёртого крестцовых позвонков. Вырост пятого крестцового позвонка постепенно уменьшается. Крестцовые позвонки ни срастаются, ни имеют обширных связей.

Филогенез 
Первоначально ихтиовенатор был отнесён к подсемейству Baryonychinae в базальной позиции, как сестринский вид клады, образованной Baryonyx и Suchomimus. Последующие анализы обосновали перенос рода в состав подсемейства Spinosaurinae.

Примечания

Ссылки 
 Ichthyovenator article including vertebrae reconstruction for the sail/hump notch,  www.prehistoric-wildlife.com

Спинозавриды
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Азии
Фоссилии, описанные в 2012 году